Francesco Puppi – maratoneta e fondista di corsa in montagna italiano
 Giampietro Puppi – fisico e accademico italiano
 Lionello Puppi – storico dell'arte, accademico e politico italiano